Esistono due comuni francesi con questo nome

Meillard – Allier
Le Meillard (Somme)